Врановице могу бити:

 Врановице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Врановице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република